Die Liste der Statthalter von Hispania Baetica enthält die bekannten Statthalter der römischen Provinz Hispania Baetica. Die Liste ist nicht vollständig.

Literatur 
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 13 (1983), S. 147–238, hier 190–191, 215 (Online).

Einzelnachweise 

Hispania Baetica
!